Зсув

У механіці:

 Зсув — вид деформації, при якому величина зміщення кожної точки тіла зростає в напрямку, перпендикулярному напрямку зміщення.

В геології:
 Зсув — диз'юнктивне геологічне порушення.
 Зсув ґрунту — сповзання і відрив мас гірських порід вниз схилом під дією сили тяжіння.
 Скидо-зсув — комбінація елементів скиду і зсуву.

В інформатиці:

 Бітовий зсув — зміна позицій бітів у слові на одну і ту ж величину.

У фізиці:

 Лембів зсув — незначна за величиною зміна енергії квантових станів завдяки взаємодії з нульовими коливаннями електромагнітного поля у вакуумі.
 У хімії:
 NIH-зсув - внутрімолекулярна міграція Н.
У хімічній термодинаміці — відгук хімічної системи, що знаходиться в рівновазі, на певну дію, яка змінює умови в
системі.  Відповідно  хімічна  рівновага  зсувається  в  сторону реактантів чи продуктів. 
 У  спектроскопії — зміщення  спектра  поглинання  або випромінення сполуки порівняно з певним зразком під дією
структурних  або  зовнішніх  факторів (вплив  середовища, температури тощо). 

У теорії коливань:

 Фазовий зсув — зміна фази коливного процесу або різниця між фазами двох коливних процесів.